Kuntze är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Kuntze (1881–1929), tysk filosof
 Johannes Emil Kuntze (1824–1894), tysk jurist
 Niels Kuntze (död 1568), borgmästare i Malmö
 Otto Kuntze (1843–1907), tysk botaniker

Tyska efternamn